Anping kan syfta på följande platser:

Kina 

 Anping (ort), Hunan, 
 Anping Xian, härad, Hebei, 
 Mabai (häradshuvudort), Yunnan, 
 Anping (socken i Kina, Guangxi), 
 Anping (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar